William Turner
William Turner Thiselton-Dyer

]]

Desambiguações de antropônimos